VIII Чемпионат мира по современному пятиборью среди мужчин прошёл в городе Олдершот  с 13 по 17 октября 1958 года.

На чемпионат мира прибыло 39 спортсмена из 14 стран.

Команда
Сборная СССР выступала в составе: Игорь Новиков, Александр Тарасов и Николай Татаринов, запасной - Константин Сальников (чемпион мира 1955 года). Старший тренер А.Соколов, тренерский состав: Николай Федорович Шеленков (конная подготовка),  Лев Сайчук(фехтование), Евгений Петрович Tалаев (стрельба).

Победители и призеры

Верховая езда 
13 октября 1958г. Военная база. Олдершот.

Соревнования проходили на военной базе города Олдершот, который расположен недалеко от Лондона. Здесь также находился кавалерийский полк.

Дистанция в этот раз была вдвое короче обычной - 2,5 км с 15 препятствиями.

Первое место в конном кроссе выиграл Николай Татаринов. Ему удалось ровно пройти дистанцию за 5.07,0 и получить 965 очков. Новиков проехал дистанцию на 3 секунды хуже Татаринова и заработал 950 очков. Третье место занял Имре Надь 950 очков (4.58,5). Тарасов привез 895 очков. Советская команда захватила лидерство после первого дня соревнований, опередив сборные Венгрии и США на 95 очков.
 Н. Татаринов              - 965 очков.
 И. Новиков                - 950 очков.
 И. Надь (Венгрия)         - 950 очков.
 Р. Лихтнер-Хоер (Австрия) - 945
 Н. Лильенвиль (Швеция)    - 945
 Б. Шмидт (Дания)          - 940

Командное первенство.
 СССР    - 2 810.
 Венгрия - 2 715.
 США     - 2 715.
 Швеция - 2305
 Польша - 2030
 Италия - 1845

Фехтование 
14 октября 1958г. Военный институт физической культуры и спорта. Олдершот.

Во второй день соревнований каждый из участников должен был провести по 38 боев на шпагах. Фехтовальные поединки на 8 дорожках, оборудованных в спортивных залах Военного института физкультуры и спорта города Олдершот, продолжались с утра до позднего вечера.

Тысячу очков  получил только И.Новиков, который и выиграл фехтование. Особенно остро проходил бой Новикова с финским пятиборцем Куртом Линдеманом, который выиграл первые 17 поединков. 5 минут длился этот бой и только на последних секундах наш чемпион в молниеносной атаке делает захват оружия противника и наносит укол в туловище. Линдеман с уважением поздравил Новикова с победой. Ещё более тяжелый бой был Новикова с В. Корхоненом - опытным и агрессивным бойцом. В течение 5 минут боя судьи зафиксировали 5 падений и 7 одновременных уколов. Буквально на последней секунде финскому пятиборцу удалось нанести решающий укол. Однако командную победу со счетом 5:4 одержали советские спортсмены.

В команде СССР очень неудачно начал выступления А. Тарасов. В первых 12 поединках он потерпел 9 поражений. Но переломной оказалась встреча между командой СССР и Великобритании. А. Тарасов встречался с Т. Худсоном. На последней минуте наш пятиборец делает атаку стрелой с падением и наносит укол в ногу. Судья засчитывает ему победу. Успех вдохновил Тарасова и он стал выигрывать поединки. В итоге 762 очка завоевал Тарасов. Результат не очень высокий.

Татаринов также показал 762 очка, но несмотря на это советские пятиборцы поделили первое место в фехтовании с командой Финляндии. Третье место заняли спортсмены Австрии. Неожиданно слабо выступили венгры, считавшиеся отличными фехтовальщиками, команда заняла только 7 место.

 Фехтование.

Личные результаты.
 И. Новиков (СССР) - 1102
 К. Линдеман (Финляндия) - 966
 В. Мальта (Бразилия) - 864
 Б. Шмидт (Дания) - 864
 С. Эриксон (Швеция) - 864
 В. Феттерли (Швейцария) - 830

Командные результаты.
 СССР           - 2 630
 Финляндия      - 2 630
 Австрия        - 2 186
 Бразилия       - 2 149
 ФРГ            - 2 038
 Великобритания - 2 001

 Результаты после 2 видов.

Личное первенство.
 И. Новиков               -  2 052
 К. Линдеман              - 1 806
 Б. Шмидт                 - 1 804
 Н. Татаринов             - 1 727
 П. Лихтнер-Хоер (Австрия)- 1 707
 И. Надь (Венгрия)        - 1 678

Командное первенство.
 СССР      - 5 440
 Венгрия   - 4 568
 США       - 4 568
 Швеция    - 4 195
 Финляндия - 4 135
 Австрия   - 3 901

Стрельба 
15 октября 1958 года. Открытый тир. Олдершот.

Основная борьба на огневом рубеже развернулась между советскими, американскими, венгерскими и финскими пятиборцами. Наши пятиборцы отлично провели стрельбу и командой выиграли этот вид пятиборья и теперь сборная Советского Союза имеет реальную возможность добиться триумфа, подобного прошлогоднем в Стокгольме, когда были завоевано все золотые медали. Венгерские пятиборцы прочно закрепились на втором месте. Хорошо подготовленная команда Финляндии, оказавшаяся после неудачи в конном кроссе на девятом месте, после фехтовании и стрельбы переместилась на четвёртое место и имеет реальные шансы завоевать бронзовые медали.

 Стрельба. Личное первенство.
Стрельба. Итоговые результаты.

Положение после трех видов пятиборья.

Личное первенство.
 И. Новиков (СССР)       - 2 913 очков
 Н. Татаринов (СССР)     - 2 687
 К. Линдеман (Финляндия) - 2 666
 А. Тарасов (СССР)       - 2 617
 Б. Шмидт (Дания)        - 2 524
 И. Надь (Венгрия)     - 2 498

Командное первенство.
 СССР      - 8 220
 Венгрия   - 7 148
 США       - 7 031
 Финляндия - 6 635
 Швеция    - 6 115
 Польша    - 6 104

Плавание 
16 октября 1958г. г. Олдершот. Зимний бассейн военного института физкультуры и спорта.

Наиболее интересным был третий заплыв, где встретились чемпион мира Игорь Новиков и опытный бразильский пятиборец Б. Виньоли. Сначала оба спортсмена плывут в одинаковом темпе, но первые 100 м бразилец преодолевает за 1.09,2 и выигрывает у Новикова более секунды. Советский спортсмен стремиться догнать соперника, но это ему не удается. Заплыв выигрывает Биньоли - 3.51,8, Игорь Новиков показывает 3.54,1 и устанавливает свой личный рекорд.
Советские пятиборцы проплыли 300-метровую дистанцию с личными рекордами. Николай Татаринов выиграл свой заплыв, его время 4.10,1. Александр Тарасов показал результат - 4.15,4, опередил своего основного конкурента  К. Линдемана (Финляндия) на 14 секунд (70 очков) и вышел на третье место в личном зачете.
Героем дня стал молодой венгерский спортсмен Андраш Бальцо, продемонстрировавший прекрасную технику плавания. Он финишировал с самым высоким результатом - 3.48,3.

Перед заключительным видом пятиборья кроссом в командном зачете уверенно лидирует команда Советского Союза, опережая занимающую команду Венгрии на 1067 очков. В личном первенстве так же лидируют советские пятиборцы, занимая все три первых места.

 Технические результаты. Плавание.

Личное первенство.
 А. Бальцо (Венгрия)   - 3.48,3 (1060 очков)
 Б. Виньоли (Бразилия) - 3.51,8 (1045)
 И. Новиков (СССР)     - 3.54,0 (1030)
 Я. Даниэле (США)      - 3.57,1 (1015)
 Т. Худсон (Англия)    - 4.01,3 (995)
 И. Надь (Венгрия)     - 4.01,4 (995)

Командное первенство.
 Венгрия   - 2910
 СССР      - 2905
 ФРГ       - 2830
 Италия    - 2785
 Финляндия - 2775
 Швеция    - 2755

 Итоговые результаты после 4 видов.

Личное первенство.
 И. Новиков (СССР)       - 3942
 Н. Татаринов (СССР)     - 3637
 А. Тарасов (СССР)       - 3542
 К. Линдеман (Финляндия) - 3521
 И. Надь (Венгрия)       - 3493
 Р. Столл (США)          - 3414

Командное первенство.
 СССР      - 11 125 очков
 Венгрия   - 10 058
 США       - 9 781
 Финляндия - 9 410
 Италия    - 8 874
 Швеция    - 8 870

Бег 
 17 октября 1958 года. Королевская военная академия (город Сандхерст).

Дистанция 4 км была на территории военной академии, по своему профилю была несложной, примерно такой же, как и на прошлогоднем чемпионате. Задача спортсменов осложнялась наличием на трассе нескольких сложных препятствий - шлагбаума, ямы с водой, больших канав и сильно заболоченных участков.

Перед заключительным видом пятиборья преимущество советских пятиборцев как в личном, так и в командном первенстве было внушительным. Игорь новиков пробежал без особого напряжения и с суммой 4924 очка стал победителем чемпионата мира. В командном зачете золотые медали завоевали пятиборцы Советского Союза.

*Результаты. Кросс. Личное первенство.

Результаты 

 Личное первенство.

 Командное первенство.

Распределение наград

Литература 
 
 

Чемпионаты мира по современному пятиборью